Traktornyj zavod – stazione della metropolitana di Charkiv
 Traktornyj zavod – stazione della metropolitana di Minsk
 Traktornyj zavod – stazione della metrotranvia di Volgograd